François-Auguste Mignet (1796-1884) écrivain, historien, journaliste, archiviste et Académicien français ;
 Henri Mignet (1893-1965), concepteur d'avions français.